Arnold Squitieri (1936-), trafiquant de drogue américain d'origine italienne ;
 Pasquale Squitieri (1938-2017), réalisateur, scénariste et homme politique italien.

Patronyme italien